Armie polskie:
 3 Armia (II RP)
 3 Armia WP

Armie niemieckie:
 3 Armia (III Rzesza)
 3 Armia Pancerna (III Rzesza)

Armie rosyjskie i radzieckie:
 3 Armia (RFSRR) z Jekaterynburga
 3 Armia (ZSRR)
 3 Ukraińska Armia Radziecka
 3 Gwardyjska Armia Pancerna
 3 Armia Pancerna (ZSRR)
 3 Armia (Imperium Rosyjskie)

Inne:
 3 Armia (USA) (gen. George Patton)
 3 Armia (Węgry)
 3 Armia (Austro-Węgry)
 3 Armia (Francja)